Chicago Express steht für:

 Chicago Express (ECHL), Eishockeymannschaft aus Hoffman Estates, Illinois
 Chicago Express (WBL), Basketballmannschaft aus der World Basketball League
 Chicago Express (Spiel), Brettspiel 
 Chicago Express, Schiff der Colombo-Express-Klasse
 Chicago Express Airlines, US-amerikanische Fluggesellschaft